Gorham (Illinois).
 Gorham (Kansas).
 Gorham (Maine).
 Gorham (Nova Hampshire).